Aarons ist der Familienname folgender Personen:

 Al Aarons (1932–2015), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Alexander A. Aarons (1890–1943), US-amerikanischer Theaterproduzent
 Alfred E. Aarons (1865–1936), US-amerikanischer Komponist, Liedtexter, Theaterproduzent und -direktor
 Anita Aarons (1912–2000), australisch-kanadische Designerin, Malerin und Bildhauerin
 Asa Aarons (* 1956), US-amerikanischer Fotojournalist
 Bailey Aarons (* 1997), südafrikanischer Cricketspieler
 Bonnie Aarons (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles L. Aarons (1872–1952), US-amerikanischer Richter
 Edward S. Aarons (1916–1975), US-amerikanischer Autor
 Eric Aarons (1919–2019), australischer Politiker
 George Aarons (1896–1980), US-amerikanischer Bildhauer
 Jules Aarons (1921–2008), US-amerikanischer Physiker und Fotograf
 Laurence Aarons (1917–2005), australischer Politiker (CPA)
 Leon Aarons, australischer Chemiker und Hochschullehrer
 Leroy F. Aarons (1933–2004), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Mark Aarons (* 1951), australischer Journalist und Autor
 Max Aarons (* 2000), englischer Fußballspieler
 Rolando Aarons (* 1995), jamaikanisch-englischer Fußballspieler
 Ruth Hughes Aarons (1918–1980), US-amerikanische Tischtennisspielerin
 Sam Aarons (1895–1971), australischer politischer Aktivist
 Sarah Aarons (* 1994), australische Songwriterin
 Sharon Aarons (* 1961), australische Bodenkundlerin 
 Slim Aarons (1916–2006), US-amerikanischer Fotograf

Aarons steht für:
 Aarons (West Virginia), Ort im Kanawha County, Vereinigte Staaten
 Aarons Corner, Ort in Stokes County, North Carolina

Siehe auch:
 Arons
 Aaron